Галайчук — украинская фамилия. Известные носители:

 Галайчук, Вадим Сергеевич (род. 1971) — украинский адвокат, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Галайчук, Игорь Иосифович (род. 1956) — советский и украинский врач и учёный в области медицины, эсперантист, общественный деятель.